Međuopćinska nogometna liga Brčko je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Zvijezda" iz Gradačca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Posavsko-podmajevička grupna liga 1982./83.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 125-128    
  

1982-83 Brčko
MOL Brčko
1982-83 1 MOL